Die 2017 U.S. Open Squash Championships fanden vom 7. bis 14. Oktober 2017 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.

Titelverteidiger waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren, der im Vorjahr Nick Matthew mit 3:2 besiegte, sowie Camille Serme bei den Damen, die Nour El Tayeb in vier Sätzen bezwang.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Haley Mendez und Christopher Gordon einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 165.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2017
PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18
Squashturnier in Philadelphia